Шу — божество Стародавнього Єгипту
 Династія Шу — династія та царство у стародавньому Китаї (221–263)
 Царство Рання Шу (спрощ.: 前蜀; піньїнь: Qiánshǔ) — держава, що виникла після падіння династії Тан у 907 році.
 Царство Пізня Шу (кит. традиц.: 後蜀; піньїнь: Hòu Shǔ) — держава, що існувала після припинення династії Тан та розпаду. Китаю.
 Шу-цзін — «Канон [історичних, документальних] писань», «Книга історії» або «Книга документів»

Люди 
 Шу-Сін або Шу-Суен — цар Ура, цар Шумера та Аккада з III династії Ура.
 Беранжер Шу (фр. Bérengère Schuh, 13 червня 1984) — французька лучниця, олімпійська медалістка.
 Елізабет Шу (англ. Elisabeth Shue; * 6 жовтня 1963, Вілмінгтон) — американська акторка.
 Ендрю Шу (Andrew Shue; *20 лютого 1967) — американський актор, відомий своєю роллю в серіалі Район Мелроуз
 Робін Шу (англ. Robin Shou; 17 липня 1960, Гонконг) — актор китайсього походження, майстер бойових мистецтв.
 Шу Ці (舒淇, 16 квітня 1976) — тайванська акторка, китаянка за походженням.
 Шу-Ейб Волтерс (нар. 1981) — південноафриканський футболіст, воротар «Блумфонтейн Селтік»

Шу — місто, Шуський район, Жамбильська область
 Шу — село, Сузацький район, Туркестанська область
 Шу — річка в Киргизстані (Чуйська область) та Казахстані (Жамбильська область)

Шу (фр. Choux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура.
 Шу — муніципалітет, регіон Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Ле-Шу (фр. Les Choux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луаре.
 Ла-Шапе́ль-о-Шу — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.

Див. також 
 Сноу-шу, Білоніжка (англ. Snowshoe, SNO) — порода кішок.
 Чу
 Шуйська долина